Phaethon – planetoida o numerze katalogowym 3200
 Phaethon – rodzaj ptaków z rodziny faetonów
 Phaethon (Faeton) – w mitologii greckiej koń Eos
 Phaethon (Faeton) – w mitologii greckiej syn Heliosa

Zobacz też 
 Faeton – strona ujednoznaczniająca